Bahar significa primavera en persa i s'utilitza com a nom de dona en turc. Persones amb el nom Bahar inclouen:
 Bahar Çağlar - jugadora de basquetbol turca
 Bahar Toksoy - jugadora de voleibol turca